Kornis Mihály (?–1582) Udvarhelyszék főkapitánya, az erdélyi fejedelmi tanács tagja
 Kornis Mihály (1796–1835) publicista, politikus, az MTA tagja
 Kornis Mihály (1949) író, drámaíró, rendező